Miejscowości w USA:
 Leesburg – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cherokee
 Leesburg – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Leesburg – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lee
 Leesburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Leesburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Leesburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Leesburg – miejscowość w stanie Georgia, siedziba władz hrabstwa Lee
Gminy w USA:
 Leesburg (ang. Leesburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union